Gröntjärn (Gröntjärnen / Gröntjärnarna) kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Sverige

Västergötland 
Stora Gröntjärnen, sjö i Bollebygds kommun,

Dalarna 
Gröntjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (7,96 ha)
Gröntjärnen (Leksands socken, Dalarna, 671775-144063), sjö i Leksands kommun,  (21 ha)
Gröntjärnen (Leksands socken, Dalarna, 672662-142814), sjö i Leksands kommun, 
Gröntjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,

Hälsingland 
Gröntjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
 Gröntjärn (naturreservat), 
Gröntjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Gröntjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,

Härjedalen 
Gröntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,8 ha)

Jämtland 
Gröntjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gröntjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,

Ångermanland 
Gröntjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Gröntjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Gröntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706419-160022), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,8 ha)
Gröntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708517-157687), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gröntjärnen (Björna socken, Ångermanland, 707907-162202), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gröntjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708905-161977), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gröntjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Gröntjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Gröntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713045-169126), sjö i Vindelns kommun,  (2,17 ha)
Gröntjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717257-167119), sjö i Vindelns kommun,

Lappland 
Gröntjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709192-159875), sjö i Åsele kommun, 
Gröntjärnarna (Åsele socken, Lappland, 709195-159900), sjö i Åsele kommun,

Se även 
Grontjärnen, sjö i Gagnefs kommun,  (9,57 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn